Ashitaka bezeichnet:
 Ashitaka (Vulkan), einen Vulkan in Japan
 (6961) Ashitaka, einen danach benannten Asteroiden
 Prinz Ashitaka, Figur im japanischen Animationsfilm Prinzessin Mononoke